Der Boxwettkampf im Fliegengewicht der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde vom 26. Juli bis 7. August 2021 im Ryōgoku Kokugikan ausgetragen.

Titelträger

Zeitplan 
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Tokio (UTC+9).
 1. Runde: 26. Juli 2021, 11:00 & 17:00 Uhr
 Achtelfinale: 31. Juli 2021, 11:00 & 17:00 Uhr
 Viertelfinale: 3. August 2021, 11:00 & 17:30 Uhr
 Halbfinale: 5. August 2021, 14:30 Uhr
 Finale: 7. August 2021, 14:00 Uhr

Wettkampfformat 
Ein Kampf war über 3 Runden angesetzt. Die Rundenzeit betrug 3 Minuten mit jeweils einer Minute Pause. Geboxt wurde im 10-Points-Must-System. Dabei wurde jede Runde von 5 Punktrichtern bewertet. Ausschlaggebend waren dabei die Treffer, die Dominanz sowie die technische und taktische Überlegenheit eines Boxers. Jeder Punktrichter bestimmte für jede Runde einen Gewinner, der 10 Punkte für die Runde erhielt. Der unterlegene Boxer erhielt eine Punktzahl zwischen 7 und 9 Punkten. Die vergebenen Punkte eines jeden Punktrichters wurden addiert. Der Boxer, der am Ende des Kampfes mehr Punktrichter überzeugen konnte, gewann den Kampf.

Ergebnisse

Weblinks 

 Boxen auf der Internetseite von Tokio 2020

Fliegengewicht Männer